Toamasina ist der Name für foldende geografische Objekte:

 Toamasina, eine Stadt in Madagaskar
 Toamasina I, ein Distrikt in der Region Atsinanana in Madagaskar
 Toamasina II, ein Distrikt in der Region Atsinanana in Madagaskar
 Toamasina (Provinz), eine ehemalige Provinz in Madagaskar